Фань — несколько омонимичных китайских фамилий (кланов):
 范 (значение «образец, стандарт»), соответствует вьетнамской фамилии .
 樊 (значение «забор», также название местности в Хэнани).

 Носители:
 Фань, Хуэй Роза — святая Римско-Католической Церкви.
 Фань Бинбин
 Фань Вэньлань
 Фань Е (范曄 / 范晔; 398—445) — китайский историк эпохи Нань Бэй Чао.
 Фань Куань
 Фань Кунь, Мария
 Фань Кэсинь
 Фань Ли (范蠡) — советник царства Юэ эпохи Чуньцю.
 Фань Суюань (范苏圆, род. 1996) — китайская кёрлингистка, участница зимних Олимпийских игр 2022.
 Фань Сюэянь, Пётр Иосиф
 Фань Хуэй
 Фань Цзэн
 Фань Чанлун
 Фань Чаншэн
 Фань Чжибо
 Фань Чжии (китайский: 范志毅) (род. 22 января 1970 в Шанхае, Китай) — китайский футболист, защитник.
 Фань Чжунъянь
 Фань Чжэньдун

См. также 
Сто фамилий